167 може да се отнася за:
 годината 167
 числото 167
 Автобусна линия 167 (Лондон)
 Списък с магистрали Номер 167

Външни препратки